Unikum, auch Unicum (von lateinisch unicus „das Einzigartige“, „das Vorzügliche“, pl.: Unika oder Unica) steht für:
 ein Einzelstück, siehe Unikat
 eine einzigartige Person, ein Original bzw. Lebenskünstler

UNIKUM steht für:
 Universitätskulturzentrum Klagenfurt, das Kulturzentrum der Universität Klagenfurt

Siehe auch:
 Unicum

UNIKUM